Het ATP-toernooi van Bogota 2015 (met de officiële naam Claro Open Colombia) werd gespeeld van 20 tot en met 26 juli 2015. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van Centro de Alto Rendimiento in de Colombiaanse stad Bogota.

Het enkelspel werd gewonnen door de Australische titelverdediger Bernard Tomic. Hij versloeg in de finale de Franse Adrian Mannarino met 6-1, 3-6 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Édouard Roger-Vasselin en Radek Štěpánek. Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 7-5 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Dubbelschema

Bogota
2015